Plaats in Indonesië
 Saenam (Miomaffo Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Saenam (Nunkolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara